Wladimir Boldyrew ist der Name folgender Personen:

* Wladimir Anatoljewitsch Boldyrew (* 1949), russischer General
 Wladimir Wjatscheslawowitsch Boldyrew (* 1927), russischer Chemiker, Mitglied der Russischen Akademie der Wissenschaften